André Picard (1873-1926), dramaturge français ;
 André Picard (1899-1979), homme politique français ;
 André Picard (1951- ), rameur français ;
 André Picard (1960- ), auteur et journaliste canadien ;  
 André Picard, producteur.